Neimongosaurus est un genre éteint de dinosaures théropodes herbivores du Crétacé supérieur retrouvé en Mongolie-Intérieure (Chine).

Étymologie 
Le nom générique est tiré de Nei Mongol, le nom chinois pour la Mongolie-Intérieure, associé au grec ancien « saûros » qui signifie « lézard » pour donner « lézard de Mongolie-Intérieure ». Le nom spécifique est donné en l'honneur de Yang Zhongjian.

Historique 
L'holotype (LH V0001) a été retrouvé en 1999 dans une strate de la formation géologique de  à Sanhangobi. Les restes sont datés de la fin du Campanien ou du début du Maastrichtien, soit environ il y a environ entre  (millions d'années). Un second spécimen, LH V0008, a été désigné comme paratype.

Description 
Sa taille est estimée à  de longueur. L'espèce type et seule espèce, Neimongosaurus yangi, a été décrite par Zhang Xiaohong  en 2001.

Classification 
Neimongosaurus serait un représentant basal des Therizinosauroidea. D'autres analyses indiquent que le genre est un Therizinosauridae, mais une autre étude en 2010 confirme le classement original. Le cladogramme suivant est issu de celle-ci :

Notes et références

Voir aussi 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Therizinosauria
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2001